Glaphyrus är ett släkte av skalbaggar. Glaphyrus ingår i familjen Glaphyridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Glaphyrus